Modigliani puede referirse o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Amedeo Modigliani (1884-1920), pintor italiano.
 Franco Modigliani (1918-2003), economista ítalo-estadounidense, ganador del Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel del año 1985.
 Jeanne Modigliani, nacida Giovanna Hébuterne (1918-1984), escritora y participante activa en la resistencia francesa.

Filmografía 
 Modigliani, película sobre la vida de Amedeo Modigliani.

Miscelánea 
 Teorema de Modigliani-Miller, teorema en el ámbito de la economía y las finanzas.